Sabotage () может означать названия следующих культурных произведений:
 Sabotage — альбом Black Sabbath
 Sabotage — альбом группы The Klinik
 Sabotage — альбом группы Master Joe & O.G. Black
 Sabotage — сингл группы Cancer Bats
 Sabotage — сингл группы Beastie Boys
 Sabotage — компьютерная игра, разработанная Доном Пристли и выпущенная в 1982 компанией Macronics.
  Sabotage — компьютерная игра Sierra Entertainment

См. также 
 Саботаж (значения)